Säters kyrka syftar på:
 Säters kyrka, Dalarna
Säters kyrka, Västergötland